Натуральне число 1543
 1543 рік до нашої ери
 1543 рік нашої ери